Dit is een lijst van Europacupwinnaars veld- en zaalhockey. In 1974 werd de eerste officiële Europacup I gespeeld onder de vlag van Europese Hockeyfederatie. Vanaf 1969 was er al een niet-officieel toernooi. Sinds 1990 wordt er ook om de Europacup zaalhockey gespeeld en is de Europacup II ingevoerd bij de mannen, een jaar later gevolgd door de vrouwen. Vanaf het seizoen 2007/08 zijn de Europacup I en II bij de mannen samengevoegd tot de Euro Hockey League. In 2010 werden ook de beide toernooien bij de vrouwen samengevoegd tot EuroHockey Club Champions Cup. In 2020 werd gestart met de Women's Euro Hockey League. Dit seizoen werd echter niet afgemaakt in verband met de Coronacrisis.

Mannen

Vrouwen

Europacup hockey
Europacup